Пасо ла Лахиља има више значења:

 Пасо ла Лахиља (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо ла Лахиља (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику